La route départementale 119, ou RD 119, est située :
 dans les départements de l'Aude et de l'Ariège, elle relie Carcassonne à Lescure, reprenant l'ancienne RN 119, déclassée en 1972
 dans le département des Yvelines, elle relie Chavenay à Hargeville

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Ariège
 Routes de l'Aude
 Routes des Yvelines

119